50th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 50th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 50th Street – stacja metra w Nowym Jorku na West End Line